Commission des droits de l'homme peut désigner :
 Afrique : Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ;
 Conseil de l'Europe : Commission européenne des droits de l'homme ;
 Nations unies : Commission des droits de l'homme des Nations unies ;
 Organisation des États américain : Commission interaméricaine des droits de l'homme ;
 Union européenne : Sous-commission des droits de l'homme du Parlement européen ;
 Chili : Commission chilienne des droits de l'homme ;
 États-Unis : Commission Tom Lantos des droits de l'homme ;
 France : Commission nationale consultative des droits de l'homme ;
 Mali : Commission nationale des droits de l'homme ;
 Mexique : Commission nationale des droits de l'Homme ;
 Niger : Commission nationale des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
 Ouganda : Commission des droits de l'homme ;
 Commission des citoyens pour les droits de l'homme.

Voir aussi